Naselja u Srbiji:
 Milanovo (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac
 Milanovo (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje